Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Delaware. Tot 1793 was president van Delaware de benaming van de gouverneur van Delaware.

Gouverneurs

Gouverneurs van Delaware (1796heden)

Gouverneurs
Delaware